Dottore steht für:

 einen akademischen Grad in Italien, siehe Doktor #Italien
 eine Figur der Commedia dell’arte, siehe Dottore (Theater) 

Siehe auch: